Grzywa ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Grzywa (* 1962), deutsche Kommunikationsdesignerin, Grafikerin und Künstlerin
 Grzegorz Grzywa (* 1974), polnischer Biathlet
 Iwona Grzywa (* 1975), polnische Biathletin
 Magdalena Grzywa (* 1979), polnische Biathletin